Tröskelvärde kan avse:

 Tröskelvärde – menar ett gränsvärde som förändrar egenskaper eller liknade, se tröskeleffekt
 Tröskelvärde (offentlig upphandling) – det värde som avgör om upphandlingen ska göras enligt så kallad EU-upphandling